Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Murcia. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 30000.

 
Murcia